Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1976/1977 vanns av Röda stjärnan med nio poängs marginal före tvåan NK Dinamo Zagreb, vilket blev rekordstor poängskillnad mellan ettan och tvåan. Titeln var Röda stjärnans tolfte.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1975/1976 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

FK Vardar och FK Radnički Kragujevac flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1975/1976 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var NK Zagreb och FK Napredak Kruševac.

Serietabell

Bästa målgörare: Zoran Filipović (Röda stjärnan) - 21 mål på 33 seriematcher

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Gojko Zec)

spelare (seriematcher/seriemål): Vladislav Bogićević (34/7)Zoran Filipović (33/21)Slavoljub Muslin (32/0)Dušan Nikolić (30/2)Zoran Jelikić (27/0)Branko Radović (26/0)Dušan Savić (25/15)Boško Kajganić (25/0)Dušan Lukić (23/1)Nikola Jovanović (23/0)Miloš Šestić (22/8)Srboljub Stamenković (19/4)Mile Novković (18/1)Petar Baralić (17/1)Milan Babić (16/0)Sead Sušić (13/7)Aleksandar Stojanović (11/0) -målvakt-Zdravko Borovnica (10/0)Vladimir "Pižon" Petrović (10/0)Dragoslav Stepanović (7/0)Bratislav Đorđević (5/0)Milan Ćalasan (3/0)Radivoje Ratković (3/0)Dragan Simeunović (1/0) -målvakt-Aleksandar Panajotović (1/0)Danilo Mandić (1/0)Dušan Ajder (1/0)Dejan Stanković (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976 i Jugoslavien
1977 i Jugoslavien